Cathedral Parkway-110th Street is de naam van twee metrostations in New York:

Cathedral Parkway-110th Street (Eighth Avenue Line), een station van de metro van New York aan de Eighth Avenue Line in Manhattan
Cathedral Parkway-110th Street (Broadway-Seventh Avenue Line), een station van de metro van New York aan de Broadway-Seventh Avenue Line